Анг Нон:
 Анг Нон I — король Камбоджи (1640—1642).
 Анг Нон II — король Камбоджи (1775—1779).